Papiaru (Peipsiääre), een dorp in de Estlandse gemeente Peipsiääre, provincie Tartumaa
 Papiaru (Rakvere), een dorp in de Estlandse gemeente Rakvere vald, provincie Lääne-Virumaa